BWW ist die Abkürzung von
 Bucklige Welt Wind Wicon Engineering GmbH & Co KG, Betreiberin der Windkraftanlage Lichtenegg
 Berliner Wasserwerke, Abkürzung auf gusseisernen Deckeln auf Hydrantenanschlüssen, frühere Bezeichnung für die Berliner Wasserbetriebe
 Buchstabenwortwert, Abkürzung für beim Geocaching beliebte Codierung von Buchstaben zu Zahlen

Bww steht für
 Betriebswagenwerk, Anlage zur Wartung von Eisenbahnwagen

Abkürzung